День незави́симости Респу́блики Молдо́ва () — национальный праздник Молдавии, которым отмечается принятие Декларации о независимости и фактический выход из состава СССР. Официальный государственный праздник и выходной день.

История 
27 августа 1991 года в Молдавской ССР было созвано Великое национальное собрание, в результате которого Парламент проголосовал за принятие Декларации о независимости.

В этот день Президент Молдавии обращается с поздравительной речью к нации. В столице страны — Кишинёве и других городах республики проходят различные праздничные мероприятия. В сельской местности проводят ярмарки, и распродажи, проходят концерты, в многих городах устанавливаются аттракционы, в центре города на площади чаще всего устанавливаются игральные ларьки, для всеобщих развлечений. В Кишинёве торжества проходят на площади Великого национального собрания.

В домах культуры демонстрируют народные обычаи.

Завершает День независимости праздничный салют.

См. также 
 Праздники Молдавии

Примечания

Ссылки 
 День Независимости Молдовы
 27 августа — День независимости Молдовы
 Moldova celebrates Independence Day

Праздники Молдавии
Появились в 1991 году в Молдавии
Появились в 1990-е годы в Молдавии
Праздники 27 августа
Появились в 1991 году
1991 год в Молдавии